Arrunte, pero también Arrunta, Arunte, Arruns o Aruns, es un praenomen etrusco, que probablemente significase 'príncipe'. 

Varias personajes de la historia romana fueron conocidas con este nombre, entre ellas:
 Arrunte (c. 49 a. C.), arúspice escenificado por Lucano en el Libro I de la Farsalia, que se comprometía a expiar los prodigios que aparecieron durante el paso del Rubicón por Julio César.
 Arrunte (Eneida), compañero de Eneas y el asesino de Camila por traición en la Eneida.
 Arrunte Porsena, hijo de Lars Porsena, legendario rey de Clusio.
 Arrunte Tarquinio, hijo de Tarquinio el Soberbio que murió en batalla contra Lucio Junio Bruto, colega de Lucio Tarquinio Colatino.
 Arrunte Tarquinio (Egerio), padre de Lucio Tarquinio Colatino.
 Arrunte Tarquinio (hermano de Tarquinio el Soberbio), asesinado por su esposa, Tulia, que posteriormente se casó con su hermano, Lucio, séptimo y último rey de Roma.
 Arrunte Tarquinio (hijo de Demarato), abuelo de Lucio Tarquinio Colatino, uno de los primeros cónsules romanos en 509 a. C.
 Arrunte de Clusio (fl. 390 a. C.), habitante de Clusio, asociado según algunos relatos, con la entrada de los galos en Italia.

Etruscos
Nombres propios